

Toponymes 
 Évron, une commune du département de la Mayenne.
 Évron, un village de la commune de Martignat, département de l'Ain.
 Évron, un cours d'eau des Côtes-d'Armor .

Homonymie de toponyme